

Sigle
Johannesburg Securities Exchange –  borsa valori con sede a Johannesburg, in Sudafrica

Codici 
 JSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juneau (Stati Uniti)